The Best (альбом):

 The Best (альбом «4ехова»)
 The Best (альбом t.A.T.u.)
 The Best (альбом Girls Generation 
 The Best (альбом Бонни Тайлер)
 The Best (альбом «Дискотеки Аварии»)
 The Best (альбом Дэвида Ли Рота)
 The Best (альбом Ирины Аллегровой)
 The Best (альбом Пикник)

См. также 
 The Best of (значения)